Près, terme de nautisme. Naviguer au près signifie naviguer dans la direction la plus rapprochée de celle d'où vient le vent.
 Près, dans l'expression mathématique "à ... près".
 Près est une œuvre pour violoncelle de Kaija Saariaho.

Voir aussi 
 Pres, acronyme de Pôle de recherche et d'enseignement supérieur
 Pré, prairie ou pâture
 pré-verger, verger haute-tige ou écoverger
 Les Prés, quartier de la ville de Villeneuve-d'Ascq
 Prés-de-Vaux, quartier de Besançon